Scanzano Jonico – comune in provincia di Matera
Scanzano – frazione di Castellammare di Stabia nella città metropolitana di Napoli
Scanzano – frazione di Cittareale in provincia di Rieti
Scanzano – frazione di Foligno in provincia di Perugia
Scanzano – frazione di Sante Marie in provincia dell'Aquila
Lago Scanzano – bacino artificiale nella città metropolitana di Palermo, tra i comuni di Piana degli Albanesi e Monreale.
Centro spaziale di Scanzano – centro spaziale situato nei pressi dell'omonimo lago gestito da Telespazio